Tervueren (kutyafajta)
Tervueren - a belga Tervuren település nevének régies írásmódja